Platina, nemesfém
Platina (Bëlga-album)
Platina, az Edda Művek 28. albuma egy válogatás, melyen a '90-es évek dalai hallhatók
Platina (Omega-album)
Platina (heraldika)
Platina (keresztnév) 

 USA
Platina, település Kalifornia államban